Шни́дер — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шнидер, Герт (род. 1979) — австрийский игрок в шахматы, го и авалон.
 Шнидер, Патти (род. 1978) — швейцарская теннисистка.